Палома Сесилия Сан-Басилио Мартинес (; 22 ноября 1950 года, Мадрид, Испания) — испанская певица. Представляла Испанию на Евровидении 1985 с песней La fiesta terminó, где заняла 14-е место. Обладательница премии Латинская Грэмми.

Дискография 
 Sombras (1975)
 Dónde vas (1977)
 Beso a beso… dulcemente (1978)
 En directo (1978)
 Evita (musical) (1980)
 Ahora (1981)
 Dama (1983)
 Paloma (1984)
 La Cenicienta del Palace (1985)
 Las Leandras (1985)
 El sobre verde (1985)
 La fiesta terminó (1985)
 En vivo (1985)
 Vuela alto (1986)
 Grande (1987)
 La sinfonía de los tres tiempos de América (1988)
 Vida (1988)
 Nadie como tú (1990)
 Quiéreme siempre (1990)
 Plácido, Paloma por fin juntos! [Live] (1991)
 De mil amores (1991)
 Paloma mediterránea (1992)
 Al este del edén (1994)
 Como un sueño (1995)
 Clásicamente tuya (1997)
 El hombre de La Mancha (musical) (1997)
 Perlas (1999)
 Escorpio (2001)
 My Fair Lady (musical) (2001)
 Eternamente, grandes éxitos de grandes musicales (2002)
 La música es mi vida (compilation) (2003)
 Víctor Victoria (musical) (2005)
 Diva (compilation) (2006)
 Invierno Sur (2006)
 Encantados (2008)
 Amolap (2012)

Примечания 

Певцы и певицы Испании
Участники «Евровидения-1985»
Представители Испании на «Евровидении»